Termenul „New Orleans” se poate referi la:

New Orleans, o metropolă din statul Louisiana, SUA
New Orleans (steamboat), navă americană
USS New Orleans, navă militară americană
New Orleans (film), dramă americană din 1947
University of New Orleans, universitate din New Orleans

Vezi și
Bătălia de la New Orleans, din 1815